Micropathus är ett släkte av insekter. Micropathus ingår i familjen grottvårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grottvårtbitare
Micropathus